Plaats in Indonesië
 Sumur Batu (Kemayoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Jakarta in de provincie Jakarta
 Sumur Batu (Babakan Madang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sumur Batu (Bantargebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bekasi in de provincie West-Java